Два попередні розиграші турніру вигравала Еліна Світоліна, але цього разу поступилася в півфіналі Белінді Бенчич.

Бенчич і виграла турнір попри те, що у грі третього кола проти  Орини Соболенко їй довелося відіграти 6 матчпойнтів. У фіналі Бенчич перемогла Петру Квітову, 6–3, 1–6, 6–2. Удруге в кар'єрі вона зуміла здолати в одному турнірі чотирьох тенісисток із чільної десятки світового рейтингу. Це другий прем'єрний титул для неї.

Сіяні тенісистки
8 тенісисток з найвищим рейтингом рейтингом починали турнір з другого кола.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні тенісистки

Відібралися

Щасливі лузери

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання на джерела

Зовнішні посилання
Основна сітка 
Сітка кваліфікації 

Тур WTA 2019
2019 в ОАЕ